Popov Do est un toponyme qui peut désigner :
 Popov Do, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Rudo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Popov Do, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.